Егор Врангель
 Врангель, Егор Васильевич (1783—1841) — барон, профессор русского права.
 Врангель, Егор Егорович (1827—1875) — барон, сенатор.
 Врангель, Егор Ермолаевич (1803—1868) — барон, гвардейский офицер; троюродный брат Егора Васильевича Врангеля.
 Врангель, Егор Петрович (1803—1873) — барон, генерал-майор.